D3 může být:

 dálnice D3 (Česko)
 dálnice D3 (Slovensko)
 vitamin D3 – cholekalciferol
 zkratka pro zjednodušené řízení drážní dopravy na vedlejších tratích v České republice podle předpisu D3
 d3 – pole šachovnice